Doff peut faire référence à : 
 Neel Doff (1858-1942), auteure néerlandaise d'expression française. 
 Nicki Doff (né en 1963), chanteur allemand.